Academia del Balompié Boliviano, más conocido como ABB, es un club de fútbol de la ciudad de La Paz, Bolivia. Fue fundado el 28 de junio de 1985 y actualmente juega en la Primera "A" de la Asociación de Fútbol de La Paz.

Palmarés

Torneos nacionales

Torneos regionales

Referencias 

Equipos de fútbol de Bolivia
Equipos de fútbol fundados en 1985